San Giuseppe kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Giuseppe Vesuviano, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Giuseppe della Chiusa, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ferrara, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Savona, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,75, long 8,05), 
 San Giuseppe (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,73, long 7,92), 
 San Giuseppe (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Brescia, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Toscana), Provincia di Lucca, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino), 
 San Giuseppe (ort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 San Giuseppe (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 

Robotskapade Italienförgreningar